Nähe steht für:
 Nähe, kurzer Abstand
 Soziale Nähe, soziales Verhalten zweier Akteure zueinander; siehe Soziale Distanz
 Nähe, ein flaches Boot; siehe Nachen

Siehe auch:
 Semantische Nähe, ein Konzept der Zuordnung
 Nahe